Sic et non (lat. „so und [so] nicht“, so viel wie „Ja und Nein“) steht für:

 Sic et Non (Zeitschrift), Zeitschrift für Philosophie und Kultur im Netz
 eine grundlegende scholastische Abhandlung aus den Jahren 1122/23 von Petrus Abaelardus, siehe Petrus Abaelardus#Abaelards neue Methode

Siehe auch:

 Pro und Contra